Apogeo – sinonimo di culmine
Apogeo – in astronomia, il punto più lontano dalla Terra dell'orbita della Luna o di un satellite artificiale.
Apogeo – casa editrice italiana.
Apogeo – software house italiana.

Altri progetti